Die Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) ist ein im November 1975 von den Mitgliedsländern der Organisation der arabischen Erdöl exportierenden Staaten gegründetes Gemeinschaftsunternehmen in Saudi-Arabien. 

Geschäftszweck ist es, zur Entwicklung und Verwandlung der arabischen Kohlenwasserstoff- und Energieindustrien durch Beteiligungsfinanzierung, Fremdfinanzierung, Beratung und Forschung beizutragen.

Mineralölunternehmen
Unternehmen (Saudi-Arabien)
Internationale Wirtschaftsorganisation
Gegründet 1975